Report (en español, Informe), hace referencia a varios artículos:

Informativos
Report on the Botanical Gardens, fue una revista científica con ilustraciones y descripciones botánicas;
Keiser Report, programa de noticias y análisis financiero;
U.S. News & World Report, revista estadounidense;

Música
National Report, lista musical que establece el ranking de las canciones en Colombia;
Weather Report, grupo de jazz-fusión activo entre 1970 y 1985;

Además
Record Report, empresa especializada en la industria del entretenimiento en Venezuela;
Europa Report, película de ciencia ficción de 2013
The Colbert Report, programa de comedia y sátira política estadounidense;